Harutunian oder Harutünjan ist der Familienname folgender Personen:

 Ardasches Harutünjan (1873–1915), armenischer Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker
 Margret Eggenstein-Harutunian (* 1938), armenische Autorin und Übersetzerin

siehe auch
Harutjunjan